Parsek ist:

 ein italienischer Musikverstärker-Hersteller, siehe Parsek (Unternehmen)
 ein Science-Fiction-Magazin, siehe Parsek (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Parsec